

Patronyme 

 Agnaldo Rayol (1938-), chanteur et acteur brésilien.

Toponyme 

 Le Rayol-Canadel-sur-Mer, commune française située dans le département du Var.
 Domaine du Rayol, jardin paysager situé dans cette commune.
 Le col du Rayol, col situé dans le Massif central, en France.